Ralf Waldmann (Hagen, 1966. július 14. – Ennepetal, 2018. március 10.) német motorversenyző, a MotoGP korábbi versenyzője, többszörös világbajnoki második és harmadik helyezett.

Pályafutása
Legsikeresebb szezonjai 1996 és 1997 voltak, ekkor egyaránt másodikként végzett, mindkétszer Max Biaggi mögött. 1997-ben például csak két ponttal maradt el tőle. Jó teljesítménye hatására 1998-ban az 500-asok között indulhatott Kenny Roberts csapatában, ám a királykategória túl erős volt neki, mindössze a tizennegyedik helyen végzett. 2003 év elején vonult vissza, közvetlenül azelőtt, mielőtt a szezon elkezdődött volna, mert bár leszerződött egy MotoGP-csapattal, a tesztek során nem sikerült megbarátkoznia a négyütemű motorokkal.

2009-ben egy verseny erejéig visszatért, a brit nagydíjon a sérült Vlagyimir Leonovot helyettesítette.

Teljes MotoGP-eredménylistája

Pontozás 1969-től 1987-ig:

Pontozás 1988-tól 1992-ig:

Pontozás 1993 óta:

Jegyzetek

1966-ban született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Német motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
Hageniek